Лапы () — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Белостокский повят Подляского воеводства. Население — 22 720 человек (на 2011 год).

Демография 
Данные по переписи 2011 года:

Сельские округа 

 Бокины
 Данилово-Дуже
 Данилово-Мале
 Гонсувка-Олексин
 Гонсувка-Оссе
 Гонсувка-Скварки
 Гонсувка-Сомахы
 Лапы-Дембовина
 Лапы-Колпаки
 Лапы-Корчаки
 Лапы-Лынки
 Лапы-Плюсняки
 Лапы-Шолайды
 Нова-Лупянка
 Плонка-Косьцельна
 Плонка-Козлы
 Плонка-Матыски
 Плонка-Струмянка
 Рошки-Влодки
 Рошки-Водзки
 Стара-Гонсувка
 Лупянка-Стара
 Ухово
 Вулька-Ваневска

Соседние гмины 
 Гмина Хорощ
 Гмина Посвентне
 Гмина Сураж
 Гмина Туроснь-Косцельна
 Гмина Соколы

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Подляского воеводства
Белостокский повет